Murphy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Murphy Township (North Carolina)
 Murphy Township (Oklahoma)